Radusch ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Radusch (1912–1988), deutscher Offizier
 Hilde Radusch (1903–1994), kommunistische NS-Widerstandskämpferin und lesbische Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Raddusch
 Slawenburg Raddusch